Murbeck kan avse:

 Peter Murbeck (1708–1766) – en svensk präst, pietist och berömd folkpredikant
 Svante Murbeck (1859–1946) –  en svensk botaniker och universitetslärare

Svenska efternamn